

Niemcy 
 Ostro – dzielnica gminy Panschwitz-Kuckau, w powiecie Budziszyn, w kraju związkowym Saksonia

Słowacja 
 Ostrô – szczyt w Tatrach Niżnych

Inne 
 (3169) Ostro – planetoida
 „Ostro” – włoski niszczyciel typu Lampo z przełomu XIX i XX wieku
 „Ostro” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej